Republikanie – francuska partia polityczna, sukcesorka Unii na rzecz Ruchu Ludowego
 Partia Republikańska (Stany Zjednoczone)
 Partia Republikanie (Polska)
 Stowarzyszenie „Republikanie” (Polska)
 Republikanie (Niemcy)
 republikanie – zwolennicy republiki w czasie hiszpańskiej wojny domowej
 zwolennicy republikanizmu (filozofii politycznej)